Příjmení Laitner (Laitnerová) nosí více osob:

 Hugo Laitner (1901–1993) – zakladatel kladenského hokeje, fotbalový záložník a tenista
 Růžena Laitnerová (1900–?) – lidová básnířka a povídkářka

podobné
 Leitner – příjmení